Johan Linnemann er navnet på flere personer:

 Johan Linnemann (artilleriofficer) (1826-1906) – dansk officer i artilleriet
 Johan Linnemann (infanteriofficer) (1830-1889) – dansk officer i infanteriet (Mads Johan Buch Linnemann)